Kaes steht für:
 Georg Jos. Kaes, deutsche Verbrauchermarktkette

Kaes ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kaes (* 1945), deutscher Germanist
 Bernhard Kaes (1892–1973), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Bertram Kaes (* 1958), deutscher Spieleerfinder
 Theodor Kaes (1852–1913), deutscher Neurologe
 Wolfgang Kaes (* 1958), deutscher Journalist und Schriftsteller

KAES steht als Abkürzung für:
 Kernkraftwerk Kalinin, Russland

Siehe auch:
 Käse (Begriffsklärung)
 Käs
 Keese
 Kes
 Kess
 Kabarett Änderungsschneiderei (Die KäS)

Abkürzung